Marmore – frazione del comune di Terni, presso le omonime cascate 
Marmore – torrente situato nella Valtournenche in Valle d'Aosta.
Marmore – brigata partigiana che operò durante la seconda guerra mondiale in Valle d'Aosta.